Rathaus Plauen bezeichnet:

 Altes Rathaus (Plauen) der Stadt Plauen im Vogtland, siehe auch Plauen #Altes Rathaus
 Neues Rathaus (Plauen) der Stadt Plauen im Vogtland, siehe auch Plauen #Neues Rathaus
 Rathaus Plauen (Dresden) der früheren Landgemeinde Plauen bei Dresden